Die Citi Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Washington, D.C. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 28. Juli bis 5. August 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Jekaterina Makarowa im Einzel und die Paarung Shūko Aoyama/Renata Voráčová im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Citi Open 2018 fand vom 28. bis 29. Juli 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Washington, D.C.